São Vicente Ferrer (San Vicente Ferrer en idioma portugués) puede referirse a:

En Brasil 
 São Vicente Ferrer, municipio situado en el Estado de Maranhão.
 São Vicente Ferrer, municipio situado en el Estado de Pernambuco.